Лайдака — особа схильна до лінощів
 Лайдака — псевдонім Микити Скуби